Джейми:

 Джейми Маккриммон — персонаж британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто»
 Джейми Фарр — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Джейми Фокс — американский актёр и певец